Das Kürzel NNSS steht für:

 Navy Navigation Satellite System, siehe Transit (Satellitensystem)
 Nevada National Security Site, ein Militärareal ca. 150 km nördlich von Las Vegas, wo die meisten amerikanischen Atombombentests durchgeführt wurden
 Nordic Network for Security Studies 
 Nouveau numéro de sécurité sociale, siehe AHV-Nummer

NNSS